Encarnação (Mafra), een plaats in de Portugese gemeente Mafra
 Encarnação (Lissabon), een plaats in de Portugese stad Lissabon
 Encarnação (metrostation), een metrostation in Lissabon